Con la locuzione piano orizzontale si può indicare:
 piano orizzontale o trasversale: in anatomia è il piano che divide il corpo umano in una parte superiore e una parte inferiore;
 piano orizzontale: in aeronautica è una superficie non portante della coda di un aereo;
 Piano Orizzontale: stazione ferroviaria nel comune di Serra Riccò;